Leptothyra är ett släkte av snäckor. Leptothyra ingår i familjen turbinsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Turbinsnäckor
Leptothyra